Dazed and Confused pode se referir a:

 "Dazed and Confused" (canção), canção de Jake Holmes, célebre pela interpretação da banda Led Zeppelin
 Dazed and Confused (filme), filme de 1993 de Richard Linklater
 Dazed & Confused (revista), revista britânica de estilo e moda

Desambiguações de artes